Achaea  kan henvise til flere artikler:
 Den romerske provins Achaea.
 Achaea (regional enhed) i Vestgrækenland.